Antennatula — рід грибів родини Euantennariaceae. Назва вперше опублікована 1850 року.

Класифікація 
До роду Antennatula відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Strauss, F. von. 1850. Verzeichniss (erstes) der in Bayern diesseits des Rheins bis jetzt gefundenen Pilze. Flora (Regensburg). 33(Beilage):1-99 - P.98, 99

Роди грибів
Аскоміцети